Геоложка ера е термин за обозначаване на период от време. Използва се в геохроноложката скала за подразделяне на еоните.

 Сегашният еон фанерозой е разделен на три ери: неозой, мезозой и палеозой.
 Еонът протерозой също се дели на три ери: неопротерозой, мезопротерозой и палеопротерозой
 Еонът архай се дели на четири ери: неоархай, мезоархай, палеоархай и еоархай
 Най-ранният еон хадей (или катархай) е неофициален и няма общоприето подразделяне на ери.

Ерите неозой, мезозой, палеозой, неопротерозой, мезопротерозой и палеопротерозой от своя страна се делят на геоложки периоди.

Графично представяне

Таблично представяне

Бележки 

Геология